O termo Hillsborough pode referir-se a:

Localidades
Hillsborough (Califórnia)
Hillsborough (Carolina do Norte)
Hillsborough (New Brunswick)

Outros
Estádio Hillsborough, na Inglaterra
Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte

Desambiguação